Cassidy Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cassidy Hill (Connecticut)	
 Cassidy Hill (Washington)